(Seiyū: Nobutoshi Canna) (Doblador: Eduardo Ramírez)  es un personaje de la serie del manga y anime Bleach creado por Tite Kubo. Es un Arrancar del ejército de Sōsuke Aizen, un Espada, para ser precisos, los Arrancar más poderosos.

Perfil 
Nnoitra es un Arrancar extremadamente alto y delgado. Posee un cabello largo y negro dividido en dos mechones, un parche cubriéndole su ojo izquierdo y una enorme sonrisa que muestra sus dientes superiores. Su hakama difiere bastante de los habituales ya que posee una especie de capucha en forma de sombrero encima de la cabeza y su uniforme es ajustado y abierto en la zona del pecho, también posee una especie de babuchas en los pies y pulseras en las muñecas, además de una larga cadena que une su Zanpakutō a su traje. Los restos de su máscara se encuentran en su ojo izquierdo, que rodean su agujero de Hollow a modo de colmillos, esto está oculto por su enorme parche.

Tiene su rango y número tatuados sobre su gran lengua. A pesar de que no le molesta luchar contra un enemigo debilitado y herido, tampoco tiene deseos de matar aquellos que son más débiles que él, ya que ese acto no lo ayudaría a probarse a sí mismo como el Espada más fuerte. No obstante Nnoitra no tiene reparos en matar o destrozar a aquellos que le irritan sobremanera. Su máxima en la vida es morir durante un combate y ante el mejor de los adversarios, por ello busca combatir una y otra vez, el mismo Nnoitra admite sentir una adicción por las batallas.

Historia

Pasado 
Nnoitra era uno de los Espada enviados por Sōsuke Aizen antes del logro del hougyoku con la misión de encontrar Vasto Lordes en Hueco Mundo, generalmente era acompañado por la Tercera Espada Nelliel Tu Odderswank, que discrepaba de sus crueles métodos asesinos y solía menospreciar el comportamiento infantil del que por aquel entonces era el Octavo Espada, no obstante la propia Nelliel salva en alguna ocasión a Nnoitra ya que según ella era el más débil de los dos, esto creó en Nnoitra un profundo resentimiento, ya que no soportaba la piedad ni la inferioridad.

El peculiar Arrancar mantuvo muchos duelos con otros Arrancar debido a su máxima y ley sobre los combates, en ninguno de ellos msotró una pizca de piedad y eso le inculcó a su Fracción Tesla, incluso aceptó tener una adicción por los combates ya que su deseo es morir en el campo de batalla.

Nnoitra y Nelliel mantuvieron muchos combates en los que siempre salía victoriosa la segunda. Nnoitra la odiaba cada vez más y detestaba el hecho de que tuviera un rango superior al de los hombres y así se lo hacía saber a su seguidor Tesla. Después de otra pelea con Nel, Nnoitra y Szayel Aporro Granz le tienden una trampa usando como cebo a su Fracción (Dondochakka Bilstin y Pesshe Guatiche), a los que arrancan la máscara por la fuerza, cuando Nel se gira hacia Nnoitra y trata de pedirle explicaciones, este desaparece como si se tratara de una ilusión y aparece tras ella, golpeándola con su guadaña en la cabeza.

La máscara de Nelliel se rompe y esta se desmaya, Szayel Aporro y Nnoitra cubren con capas los cuerpos de la Espada y su Fracción y la arrojan fuera de Las Noches, es entonces cuando la Arrancar se transforma en niña debido según Szayel a que el reiatsu se escapa por las grietas de su máscara. Nnoitra se siente decepcionado ya que nunca más podría pelear con ella.

Una vez Sōsuke Aizen le dio más poder con el Hōgyoku, Nnoitra se mostró agradecido, no porque siguiera su filosofía ya que el mismo Nnoitra admitió que ni para él ni para ningún Arrancar habría salvación, sino por haberle dado un mayor poder para combatir, para continuar progresando, ya que si deseaba pelear con el más poderoso, no podría haber nadie por encima suyo.

Hueco Mundo 
Nnoitra aparece después de secuestro de Orihime Inoue por parte de Ulquiorra y está en la reunión de Espada convocada por Aizen para informar de la incursión de Ichigo Kurosaki, Uryū Ishida y Yasutora Sado en Hueco Mundo. En ella parece despreocupado y menosprecia a sus rivales, tras lo cual es advertido por otra Espada, Halibel de que siga el consejo de Aizen y no los subestime. Nnoitra responde malhumorado con desaire a esta afirmación. 

Después Nnoitra le hace una visita al Cuarto Espada, Ulquiorra Cifer mientras este abandonaba los aposentos de Orihime Inoue para interesarse por el estado de la cautiva, pero no sin provocarle antes hablándole de las numerosas veces que visita a la chica e insinuándole "hasta dónde" ha llegado su entrenamiento con ella. Ulquiorra le ignora y, al estar Nnoitra intersado en Orihime, explica acerca de la jaula psicológica a la que han sometido a la humana. Poco después, cuando Yasutora Sado ha derrotado al Privaron Espada Gantenbein Mosqueda, Nnoitra aparece junto a Tesla buscando batalla y Sado es derrotado fácilmente por el Espada, no obstante Nnoitra le deja vivir para que reconozca que es el más poderoso y se encamina hacia otra fuente de reiatsu poderosa.

Esta resulta ser la de Ichigo Kurosaki, que tras derrotar al Sexto Espada Grimmjow Jeaguerjaques se dispone a huir con Orihime Inoue. Nnoitra observa la batalla y una vez ha acabado, derriba al malherido Grimmjow y entabla combate con el debilitado Ichigo mientras Tesla apresa a Orihime. Nnoitra se entretiene con el débil Ichigo hasta que descubre a Nel, a la que reconoce como Nelliel Tu Odderswank, la antigua Tercera Espada. Tras torturar a Ichigo y a Nel, esta recupera su forma adulta y logra hacer retroceder al Quinto Espada sin embargo Nnoitra resulta igualar la fuerza como cuando Nel era adulta y esta debe liberar su zanpakutō (Gamuza) para adquirir ventaja, sin embargo en el momento en el que Nel le daría el golpe final, esta retorna a su forma infantil y Nnoitra ríe triunfante. Tesla se ocupa de machacar a Ichigo mientras el Espada hace que Orihime lo mire, finalmente el shinigami es salvado por Kenpachi Zaraki, que ha llegado a Hueco Mundo junto a otros Capitanes gracias a Kisuke Urahara. Kenpachi parte en dos a Tesla de un solo golpe y entabla combate con Nnoitra.

La batalla es igualada, sin embargo Kenpachi no logra cortar el poderoso Hierro del Espada, Nnoitra logra infligirle varias heridas gracias a eso hasta que el Capitán se acostumbra y comienza a adquirir ventaja, cortando al arrancar en repetidas ocasiones, incluso repele un Cero con las manos desnudad, finalmente Nnoitra le quita el parche por error y recibe un brutal corte. El Espada resulta malherido y libera su zanpakutō (Santa Teresa) con la que gracias obtiene primero cuatro, y después seis brazos, Kenpachi es herido repetidamente y de gravedad pero disfruta con el combate, Nnoitra no entiende esto y decide acabar con él, pero en ese instante Zaraki sujeta su zanpakutō con dos manos y con un potente mandoble derrota al Espada, que es brutalmente herido. Este no obstante se resiste a rendirse y ante la reticencia de Kenpachi, se reanuda el combate. Finalmente Kenpachi vuelve a herir a Nnoitra con una sola mano y este cae muerto antes de tocar el suelo, como era su deseo, con una última mirada a la niña Nel.

Tras el combate Tesla muere recordando la filosofía de vida de su líder antes de fallecer y Kenpachi le rinde sus respetos al inerte arrancar como el gran rival que ha sido.

Poderes 
Nnoitra es considerado el 5º Arrancar más poderoso del ejército de Aizen, lo que le convierte en un enemigo temible y con un nivel tal que sólo podría ser igualado o superado por los Capitanes Shinigamis. De hecho, demostró ser capaz de combatir de igual a igual con Kenpachi Zaraki, uno de los capitanes con un enorme poder espiritual centrado todo él en la lucha más salvaje. Pese a lo que podría indicar para un extraño su delgada constitución y su apariencia frágil, Nnoitra es tremendamente fuerte, siendo capaz de sostener sin problema alguno su enorme Zanpakutō e incluso crear tornados simplemente haciéndola girar con furia. A la hora de luchar, las habilidades de Nnoitra se basan sobre todo en el manejo de su Zanpakutō, pero aun así ha demostrado conocer una serie de técnicas comunes a otros Arrancar, como son:

Hierro (鋼皮（イエロ）, iero ?, literalmente "Piel de Hierro"): una habilidad pasiva que consiste en condensar la energía espiritual del usuario por encima de la piel, creando una protección con una resistencia similar a la de una armadura o permitiendo al Arrancar utilizar sus propias extremidades como armas de filo. Según las propias palabras de Nnoitra, su Hierro es el más fuerte de entre todos los Arrancar, incluyendo a los Espada actuales. No obstante, su protección no es totalmente infalible, tal y como descubrió Kenpachi cuando comentó que simplemente tenía que adaptar su propio poder espiritual para poder superar esa barrera y llegar a herir a su enemigo.
Pesquisa (探査回路（ペスキス）, pesukisa ?, literalmente "Circuito de Investigación"): mientras que la Pesquisa de otros Arrancar funciona como un sónar, una vez que el usuario entra en un estado meditativo, Nnoitra es capaz de detectar presencias espirituales en las proximidades de una forma muy diferente, simplemente poniendo su mano en el suelo. Su Pesquisa es incluso capaz de medir el poder espiritual de un oponente, permitiéndole así descubrir si puede llegar a ser o no un adversario digno de él.
Cero (虚閃（セロ）, sero ?, literalmente "Fogonazo de Hollow"), queen su caso es lanzado desde la punta de la lengua y es de un característico color amarillo dorado.
Sonido (響転（ソニード）, sonīdo ?, literalmente "Revolución Resonante"), considerado un equivalente Arrancar del Shunpo de los Shinigamis. Suponemos que Nnoitra será capaz de realizar otras técnicas como son la Bala o la Garganta, si bien no se le llegó a ver empleando estas habilidades.

Zanpakutō 
Santa Teresa (聖哭螳螂 (サンタテレサ), santateresa ?, literalmente "Mantis Sagrada Gimiente"). La Zanpaku-tō de Nnoitra es con diferencia una de las más especiales jamás vistas a lo largo de la serie, y única en su apariencia.

En lugar de tomar el aspecto de una katana o un arma similar, Santateresa toma una apariencia parecida a un hacha gigante con dos filos en forma de luna creciente unidos entre sí, con un alargado mango metálico y una cadena de grandes eslabones unida a él y al uniforme de Nnoitra.

Probablemente Santateresa sea la Zanpaku-tō más grande en su estado sellado, que prácticamente rivaliza con la propia estatura de su usuario. Durante los flashback en los que Nnoitra aún era la Octava Espada, su Zanpaku-tō sólo tenía una hoja, en lugar de las dos actuales, lo que probablemente sea una muestra del aumento de su poder en los últimos años.

La forma de Santa Teresa hacen que su manejo sea único en su especie. Nnoitra ha adquirido una enorme destreza a la hora de su empleo, sobre todo en el uso de ataques a media y larga distancia, debido a las dimensiones de su arma. Aunque por lo general suele descargar todo tipo de golpes con ayuda de la vara que está unida a ambos filos, también es capaz de lanzarla a lo lejos, manejarla con ayuda de la cadena y hasta alargar la longitud del mango de la misma, siendo por tanto un peligroso enemigo tanto en combate cuerpo a cuerpo como a distancia.

Resurrección 
La liberación de Nnoitra se produce una vez que éste pronuncia el comando reza (祈れ, inore ?), produciéndose inmediatamente después una densa humareda de la que en un principio parece emerger una luna en cuarto creciente, para luego verse en un tremendo despliegue de energía espiritual la resurrección de Nnoitra.

En este estado, El Quinto Espada adquiere dos brazos adicionales, estando todas sus extremidades superiores armadas con una guadaña de gran tamaño y aspecto similar a los apéndices de una mantis religiosa, con pequeñas borlas amarillas en sus bases. Además, la máscara Hollow de Nnoitra se vuelve más afilada y prominente, tapando parcialmente su agujero. En la zona de la cintura, surgen unas placas similares a armaduras, mientras que en la frente surge una marca en forma de X de color amarillo desvaído. Igualmente, de la cabeza de Nnoitra surgen dos cuernos, siendo el izquierdo sensiblemente más largo que el derecho y asemejándose en conjunto a una luna creciente.

En su estado de resurrección, la fuerza de Nnoitra se ve más incrementada si cabe respecto a su aspecto sellado, volviéndose sus ataques más brutales y destructivos. Por si esto no fuera poco, Nnoitra es capaz de hacer crecer dos brazos más (sumando un total de seis) con sus correspondientes armas si tal es su deseo, pudiendo así atacar por sorpresa una vez que su enemigo se ha acostumbrado a luchar contra sus cuatro brazos iniciales. Además, Nnoitra es uno de los pocos Arrancar que ha demostrado mantener la habilidad de regeneración instantánea, que le permite curar heridas e incluso regenerar brazos una vez que hayan sido cercenados. No obstante, esta capacidad drena sus energías espirituales, y si Nnoitra está bastante dañado no será capaz de regenerarse con la misma facilidad.

Fracción 
El Espada sólo posee un subordinado directo bajo su mando y es el Arrancar Tesla, fiel y muy preocupado por el bienestar del Arrancar ya cuando Nnoitra ocupaba el puesto número ocho entre los Espada, a pesar de su devoción su líder suele reprenderle al despreciar toda ayuda o conmiseración. No obstante Nnoitra parece preocuparse por su subordinado, como demuestra al advertirle de la fuerza de Kenpachi.

Curiosidades 
 Su nombre proviene de un artista, al igual que el de todos los Espada, en este caso del arquitecto Richard Neutra
 En palabras de Barragán, la forma de ser y la actitud de Nnoitra, al igual que en los demás Espada, se ven reflejados en la forma de muerte humana que lo caracteriza, en este caso el Orgullo, aunque se ha dicho que también puede ser la "Desesperación".

Personajes de Bleach